Дуглас Бернхайм  (; ) — американский , в настоящее время профессор кафедры экономики имени Эдварда Эймса Эдмундса в Стэнфордском университете; его предыдущие научные должности включали в себя кафедру экономики и деловой политики в Принстонском университете и кафедру страхования и управления рисками в Высшей школе менеджмента им. Дж. Л. Келлогга Северо-Западного университета, факультет финансов. Он опубликовал много статей в научных журналах и получил ряд наград за вклад в области экономики. Он является партнером Bates White, ООО, консультационной фирмы по экономическим вопросам с офисами в Вашингтоне, округ Колумбия, и Сан-Диего, Калифорния.

Жизнь и работа 
Дуглас Бернхайм учился с 1975 по 1979 год в Гарвардском университете, где получил степень бакалавра искусств (AB) с отличием. В 1982 году он получил степень доктора экономических наук в Массачусетском технологическом институте. Впоследствии он был доцентом (1982—1987) и адъюнкт-профессором (1987—1988) Стэнфордского университета. Бернхайм перешел в Северо-Западный университет, чтобы работать в качестве заслуженного профессора управления рисками Гарольда Дж. Хайнса-младшего (1988—1990), а затем перешел в Принстонский университет (1990—1994), чтобы служить профессором экономики и деловой политики Джона Л. Вайнберга. С 1994 года он снова работал в Стэнфордском университете: с 1994 по 2005 год — профессор Льюиса и Вирджинии Итон, а с 2005 года — профессор экономики Эдварда Эймса Эдмондса. С 1986 года он также проводил исследования для Национального бюро экономических исследований.
Бернхайм работает в области финансов, организации промышленности, политической экономии, поведенческой экономики и микроэкономики.

Его сестра — Робин Бернхайм, известный писатель/продюсер многих телесериалов, включая «Ремингтон Стил», «Квантовый скачок», «Звёздный путь: Вояджер» и «Когда зовет сердце».

Премии и награды 
 1978 Фи Бета Каппа
 1979 премия Джона Х. Уильямса (за лучший диплом в области экономики)
 1979 избран членом Эконометрического общества
 1997 избран членом Американской академии искусств и наук
 2001—2002 научный сотрудник Центра перспективных исследований в области поведенческих наук
 2001—2002 Стипендия Мемориального Фонда Джона Саймона Гуггенхайма

Публикации

Статьи 
 
 
 Исчезновение заначки. Размышления о сбережениях в Америке. Фонд двадцатого века/Priority Press Нью-Йорк 1991,

Примечания

Ссылки 
 Стэнфорд — биография Бернхайма
 НБЭИ — биография Бернхайма
 IDEAS — биография Бернхайма

Википедия:Биографии современников
Преподаватели Северо-Западного университета
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Выпускники Гарвардского университета
Действительные члены Эконометрического общества
Поведенческие экономисты